Turija ist:

 ein Fluss in der Westukraine, siehe Turija
 ein Nebenfluss des Welyka Wys in der ukrainischen Oblast Tscherkassy, siehe Turija (Welyka Wys)
 ein Fluss in Serbien, siehe Turija (Serbien)

 eine Ortschaft in der Gemeinde Konjic in Bosnien und Herzegowina, siehe Turija (Bosnien-Herzegowina)
 ein Ort in der Opština Delčevo in Nordmazedonien, siehe Turija (Delčevo)
 ein Dorf (ukrainisch Турія) in der Ukraine, Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Turija (Turijsk)
 ein Dorf (ukrainisch Турія) in der Ukraine, Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Turija (Nowomyrhorod)